Александр Георгиевич Козловских (22 мая 1950, Киров) — советский футболист, нападающий. Мастер спорта СССР. Советский и российский тренер.

Биография 
Воспитанник групп подготовки «Юный динамовец» (1961—1967, тренер Виталий Михайлович Шулятьев). Дебютировал в 1968 году в команде класса «Б» «Динамо» Киров, за два сезона в 73 играх забил 37 голов. В 1970 году перешёл в пермскую «Звезду», в составе которой на следующий год стал чемпионом РСФСР и вышел в первую лигу. В 1973 году имел договорённость о переходе в ленинградский «Зенит», но так как в составе «Звезды» проходил армейскую службу, был вынужден перейти в ЦСКА. В 1975—1977 годах играл за московский «Локомотив». В 1978 году по приглашению Николая Самарина, под руководством которого играл в «Звезде», перешёл в СКА Ростов-на-Дону из первой лиги, но в начале мая получил тяжелую травму и вернулся в Москву. В 1979—1980 годах играл во второй лиге за «Строитель»/«Факел» Тюмень. В 1981 году вернулся в кировское «Динамо», с которым вышел в первую лигу, забив в 32 матчах 38 голов (еще 7 — в четырех переходных играх). В 1983 году завершил карьеру игрока.

Чемпион мира среди железнодорожников (1975).

Окончил Пермский государственный педагогический институт (физическое воспитание, 1972), Высшую школу тренеров (1985).

Тренер (1983) и старший тренер (1986, до июля) «Динамо» Киров. Работал в ШВСМ, школе олимпийского резерва (Химки). Тренер команд ЦСКА-2 (1989—1990), «Трестар» Останкино (1992), «МЧС-Селятино» (1997).

Работал в РФС с юниорскими сборными России. Старший тренер ДЮСШ «Салют» от Тушинского машиностроительного завода. Работал в российской школе спортивного мастерства. С 2012 года — тренер в ДЮСШ «Спортивно-адаптивная школа» Москва.

Инспектор матчей второго дивизиона и Кубка России (2004—2005).

Награжден медалью «80 лет Госкомспорта России» (2003), знаком «Отличник физической культуры и спорта России» (2007).

Примечания

Ссылки 
 ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО ПЕРМСКОГО ФУТБОЛА. «ПЕРВЫЕ СКРИПКИ». ЧАСТЬ III

Спортсмены Кировской области
Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Киров
Игроки ФК «Звезда» Пермь
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Тюмень»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Динамо» Киров
Футбольные функционеры России
Мастера спорта СССР
Выпускники ПермГПУ